De Coccosteomorphi zijn een clade van uitgestorven arthrodire placodermen binnen de Eubrachythoraci (van de onderorde Brachythoraci), gepantserde vissen die het meest divers waren tijdens het Devoon. De meeste worden beschouwd als pelagische langeafstandszwemmers, wat leidt tot hun wijdverbreide verspreiding vanaf ten minste het Midden-Devoon.

Fylogenie 
Coccosteomorphi is het zustertaxon van Pachyosteomorphi, die samen de twee belangrijkste sub-clades van Eubrachythoraci zijn. Coccosteomorphi kan verder worden onderverdeeld in Coccosteoidea en Incisoscutoidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi